Cadibona di Quiliano – frazione del comune di Quiliano, in provincia di Savona.
 Colle di Cadibona – colle punto di demarcazione tra Alpi e Appennini.